Michalon est un nom de famille, dérivé du prénom Michel.

Personnes

 Clair Michalon (1952-), essayiste, spécialiste du développement humain et du décalage culturel des migrants (expatriés, travailleurs immigrés, réfugiés).
 Dominique Michalon dite Miss Dominique (1978-), chanteuse française.
 Vital Michalon (1946-1977), physicien, manifestant anti-nucléaire tué lors de la manifestation à Creys-Malville en 1977.
 Yves Michalon (1946-2022), fondateur des éditions Michalon.

Personnages de fiction 
 Florence Michalon, personnage principal de la pièce de Roland Topor, L'Hiver sous la table
 Michalon, nom récurrent de plusieurs personnages, joués par Jean Lefebvre, dans certains films de Georges Lautner :
 Léonard Michalon, Ne nous fâchons pas (1966)
 Julien Michalon, Quelques messieurs trop tranquilles (1973)
 Edmond Michalon, Pas de problème ! (1975)

Autres
La gare de Fontaine Michalon du RER d'Île-de-France à Antony.
les Éditions Michalon